Nos retrouvailles est un film français réalisé par David Oelhoffen sorti en 2007.
 Nos retrouvailles est un téléfilm français réalisé par Josée Dayan, diffusé en 2012 sur France 2.